Първенството на Турция по волейбол при жените е годишното състезание за волейбол сред женските волейболни отбори от Турция. Провежда се от 1956 г.

Състезанието се провежда в три дивизии – 1-ва, 2-ра и 3-та лига. Организатор на първенството от сезон 1984/85 г. е Женската волейболна лига (Bayanlar Voleybol Lig).

Турнирна схема (1-ва лига) 
До 1983 г. в предварителния етап се провеждат регионални първенства, чиито победители се състезават във финални игри, провеждани в един град в рамките на няколко дни. След образуването на волейболната лига, формулата на състезанието включва предварителен етап с последващи плейофни мачове.

От сезон 2015/16 г. първенството в 1-ва лига се провежда на два етапа – предварителен и финален. В предварителната фаза отбори играят в два кръга. След нея първите 4 най-добри отбора излизат във финални мачове, които са в два кръга, без оглед на по-ранните резултати. По същия начин се разиграват местата от 5-и до 8-о – това е втората четворка от предварителния етап.

За победа с резултат 3:0 и 3:1 отборите получават 3 точки, за 3:2 – 2 точки, за загуба с резултат 2:3 – 1 точка, за поражение с 0:3 и 1:3 – 0 точки.

В шампионат 2015/16 г. в 1-ва лига участват 12 отбора: „Фенербахче“ (Истанбул), „Вакъфбанк“ (Истанбул), „Екзаджъбашъ“ (Истанбул), „Галатасарай“ (Истанбул), „Нилюфер“ (Бурса), „Бурса Бююкшехир“ (Бурса), „Саръер“ (Истанбул), „Чанаккале“, „Халкбанк“ (Анкара), „Идманоджагъ“ (Трабзон), „Салихли“ (Маниса), „Илбанк“ (Анкара). Титлата е спечелена от „Вакъфбанк“. 2-ро място заема „Фенербахче“, а 3-то – „Екзаджъбашъ“.

Призьори

По години

Шампиони

Бележки

Източници и литература 
 Vala Somalı. Türk-Dünya Voleybol Tarihi: 1895 – 1986. – İstanbul, 1986.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания „Янсон“ – 2001.
 Сайт Турецкой федерации волейбола (TVF)

Вижте също
 Мъже
 Първенство на Турция по волейбол за мъже
Купа на Турция по волейбол мъже
Суперкупа на Турция по волейбол мъже
 Жени
 Първенство на Турция по волейбол за жени
Купа на Турция по волейбол жени
Суперкупа на Турция по волейбол жени

Източници

Женски волейбол
Волейбол в Турция